Sărdănești se poate referi la:
Sărdănești, Gorj
Sărdănești, Mehedinți